Nova Campina kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Nova Campina (ort), São Paulo, 
 Nova Campina (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar